William Fleming (1729–1795) – amerykański polityk, krótkotrwały gubernator Wirginii
 William Fleming (1736–1824) – amerykański prawnik
 William Fleming (1874–1961) – australijski polityk, poseł z okręgu Robertson